Футбольный клуб «Ахтама́р» () — армянский футбольный клуб из города Севан, основанный в 1990 году.

История 
Клуб был одним из самых молодых, которые участвовали в первом первенстве чемпионата Армении по футболу, так как основан был в 1990 году. В дебютном чемпионате Армении «Ахтамар» занял 12-е (последнее) место в первом этапе розыгрыша и попал в группу за выживание финального этапа, где занял в 22-е место среди 24-х команд. Таким образом клуб вылетел в Первую лигу. Команда до конца боролась за единственную путёвку в Высшую лигу, но не хватило чуть-чуть. По итогам «Ахтамар» занял 4-е место. Однако, после последовало расформирование коллектива и клуба в целом.

Статистика выступлений

Крупнейшие победы и поражения 
Самые крупные победы:

В чемпионате Армении:
 «Ахтамар» — «Дебед» Алаверди — 5:2 (1992 год)

Самые крупные поражения:

В чемпионате Армении:
 «Ахтамар» — «Арарат» Ереван — 0:18 (1992 год)

В кубке Армении:
 «Ахтамар» — «Котайк» Абовян — 1:8 (1992 год)

Самая результативная ничья:

В чемпионате Армении:
 «Ахтамар» — «Малатия» Ереван — 2:2 (1992 год)

Самые результативный матч:

В чемпионате Армении:
 «Ахтамар» — «Арарат» Ереван — 0:18 (1992 год)

В кубке Армении:
 «Ахтамар» — «Котайк» Абовян — 1:8 (1992 год)

Чемпионат и Кубок Армении

Главные тренеры клуба 
  Хажак Мурадян (1992)

Ссылки 
 Профиль на www.weltfussballarchiv.com 
 Профиль на klisf.info (1)
 Профиль на klisf.info (2)
 Профиль на rsssf.com

Появились в 1990 году в Армении
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Армении, прекратившие существование
Организации Севана
Спорт в Севане